Sisters – miasto w Stanach Zjednoczonych, w Oregonie
 Sisters – francuska seria komiksowa
 Sisters – amerykański serial telewizyjny (1991–1996)

Zobacz też 
 Siostra (ujednoznacznienie)
 Siostrzyczki
 The Sisters